Centrale Groothandelsmarkt Amsterdam, een markt in Amsterdam
 Centrale Markt (Paramaribo), een markt in Paramaribo, Suriname
 Centrale Markt (Phnom Penh), een markt in Phnom Penh, Cambodja
 Centrale Markt van Riga, een markt in Riga, Letland